peut faire référence à deux localités américaines de Virginie :
 Belle Haven, municipalité située dans le comté d'Accomack ;
 Belle Haven, census-designated place située dans le comté de Fairfax.

Homonymie de localités aux États-Unis